EE Льва () — одиночная звезда в созвездии Льва. Находится на расстоянии около 22,4 световых лет от Солнца. Это одна из ближайших к нам звёзд.

Характеристики 
EE Льва — тусклая звезда 11,66 величины, невидимая невооружённым глазом. Это относительно холодный красный карлик, имеющий массу, равную 20 % массы Солнца. Радиус в 9 раз меньше солнечного, температура поверхности — 3000 К. EE Льва является переменной звездой; её относят к переменным типа BY Дракона. Пульсации её яркости зависят от хромосферной активности и вращения вокруг своей оси. Планет в данной системе пока обнаружено не было.

EE Льва принадлежит к ассоциации Геркулеса — Лиры — десяти молодым звёздам, движущимся примерно с одинаковой скоростью.

См. также 
 Список звёзд созвездия Льва
 Список ближайших звёзд

Примечания 

Ближайшие к Солнцу звёзды
Ассоциация Геркулеса — Лиры
Переменные типа BY Дракона
Красные карлики
Звёзды M-класса
Лев (созвездие)